The Passer-By – cortometraggio del 1912 diretto da Oscar Apfel
The Passerby – cortometraggio del 1913 diretto da James Neill
The Passer-By – cortometraggio del 1915 diretto da Edward J. Le Saint (Edward LeSaint)
The Passerby – film del 1995 diretto da Donald McWilliams
The Passer-By – cortometraggio del 2009 diretto da John Alexander Kontoyannis